W Polsce 
 Imielno – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Nowe Ostrowy 
 Imielno – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Imielno 
 Imielno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Łubowo 
 Imielno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Zagórów

 Imielno – gmina
 Imielno – gromada

 Imielno – jezioro  na Pojezierzu Lubuskim, w gminie Górzyca